Всеволод Николаевич Стебурако (род. 1981, Жлобин) — Белорусский поэт и писатель. Лауреат премии "Золотой апостроф" в 2004 году.

Биография 
Родился в 1981 году в семье Николая и Инессы Стебурако. До 1998 года жил и учился в городе Вилейка. С 1998 года живёт в Минске. В 2003 году окончил БДПУ имени Максима Танка. С 2003 по 2006 годы учился в аспирантуре.

После окончания ВУЗа работал научным сотрудником в Государственном музее театральной и музыкальной культуры республики Беларусь. А также Преподавателем на кафедре истории Белоруссии и полтитологии Белорусского государственного педагогического университета.

Творческий путь начал в 1999 году, печатаясь в белорусской газете "Наша нива". Также печалатся в таких газетах как: "Региональная газета", "Родич", "ЛиМ". Журналах "Куфэрак Виленщины" и Деяслов.

Лауреат премии "Золотой апостроф", проводимой журналом Деяслов, в номинации "Лучший дебют" (2004 год).

Примечания

Литература 
 Книга стихотворений и прозы "Крушня". (2007 год )

 "Бег па самаадчувані"

ссылки 

Родившиеся в 1981 году
Писатели Белоруссии
Поэты Белоруссии
Родившиеся в Вилейке